Duety dowolnie – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach pływania artystycznego, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2022. Eliminacje odbyły się 21 czerwca, a finał został rozegrany 23 czerwca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 35 kobiecych par, dwanaście par z najlepszymi wynikami awansowało do finałowej rywalizacji.

Zawody w tej konkurencji wygrały reprezentantki Chin Wang Liuyi i Wang Qianyi. Drugą pozycję zajęły zawodniczki z Ukrainy Maryna Ałeksijiwa i Władysława Ałeksijiwa, trzecią zaś reprezentujące Austrię Anna-Maria Alexandri i Eirini-Marina Alexandri

Wyniki

Bibliografia 
 

Pływanie artystyczne na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2022